Cryptophilinae  — подсемейство жесткокрылых из семейства грибовиков.

Систематика 
 Триба: Cryptophilini Casey, 1900
 Рода: Brachypterosa - Cathartocryptus - Chinophagus - Crowsonguptus - Cryptophilus - Loberopsyllus
 Триба: Empocryptini Leschen, 2003
 Рода: Empocryptus - Lepidotoramus - Lobosternum
 Триба: Toramini Sen Gupta, 1967
 Рода: Atomarops - Loberoschema - Stengita - Toramus - Philophlaeus

Примечания

Литература 
 

Грибовики
Подсемейства насекомых